Fowlerton, une ville du comté de Grant dans l’Indiana.
 Fowlerton, une census-designated place du comté de La Salle au Texas.